Новополянский сельсовет

Краснодарский край 
 Новополянский сельсовет Апшеронского района (в 1994 году преобразован в сельский округ)

Липецкая область 
 Новополянский сельсовет Чаплыгинского района